Le nain jaune est le surnom de Jean Jardin.
 Le nain jaune est un jeu de cartes.
 Une naine jaune est une étoile du même type que le Soleil.

Voir aussi